Andramasina (district), een district van Madagaskar
Andramasina (stad), de hoofdstad van dit district